Arkansas může být:
 Arkansas – stát na jihu Spojených států amerických
 Arkansas (řeka) – řeka na jihu USA
 Arkansas County – okres v Arkansasu
 Arkansas City (Kansas) – město v Kansasu
 Arkansas City (Arkansas) – městečko v Arkansasu
 Arkansas (Západní Virginie) – osada v Západní Virginii
 USS Arkansas – různé lodě amerického námořnictva
 Arkansas (album, Glen Campbell) – album amerického country zpěváka Glena Campbella z roku 1975
 Arkansas (album, The Residents) – album americké avantgardní skupiny The Residents z roku 2009